Vanderbilt Cup 1910 je druga dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 1. oktobra 1910 na Long Islandu.

Rezultati

Dirka

Zunanje povezave

www.racing-database.com 

1910
Sezona Velikih nagrad 1910